Konarzyny est le nom :
 de la gmina de Konarzyny, dans le powiat de Chojnice, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Konarzyny, chef-lieu de cette gmina
 du village de Konarzyny, dans le powiat de Kościerzyna, dans la voïvodie de Poméranie